

Codici 
 qua – codice ISO 639-3 della lingua quapaw

Fumetti 
Qua – uno dei tre nipotini di Paperino

Musica
Qua – album in studio dei Cluster pubblicato nel 2009

Altri progetti